Csehország
 Vícenice, település a Třebíči járásban
 Vícenice u Náměště nad Oslavou, település a Třebíči járásban
 Vícenice, Klatovy településrésze a Klatovyi járásban